Isel bezeichnet:

Gewässer
 Isel, Fluss in Osttirol und Kärnten
 Iselsee, Stausee Isel in der Schweiz

Orte
 Isel (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Isel (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Bergisel
 Isele
 Iselsberg
 Issel
 Izel